Во́лтон () — англомовне топонімічне прізвище англосакського походження. Утворилось від слова tun («місто», «хутір», «село») та одного з префіксів wald («ліс»), walesc («іноземець») або walh («працівник ферми»). Перший запис прізвища в Оксфордширі про особу Одо де Волтон (Odo de Wolton) з'явився за переписом населення «» (), проведеним у 1273.

Відомі носії прізвища 
 Білл Волтон (;  1952) — американський баскетболіст, центровий.
 Вільям Волтон (; 1902—1983) — англійський композитор та диригент.
  (;  1978) — американський актор, кінопродюсер та співак.
 Джейвон Волтон (;  2006) — американський актор та боксер.
 Джим Волтон (;  1948) — американський бізнесмен, молодший син Сема Волтона.
 Джо Волтон (;  1964) — валлійська та канадська письменниця в стилі фентезі та наукової фантастики, поетеса.
 Джон Волтон (;  1952) — професор Старого Заповіту у Вітонському коледжі.
 Джон Волтон (;  1961) — колишній англійський професійний гравець в дартс, чемпіон світу BDO з дартсу 2001 року.
 Еванджелін Волтон (; 1907—1996) — псевдонім Еванджеліни Вілни Енслі (), американської письменниці у жанрі фентезі.
 Еліс Волтон (;  1949) — американська мультимільярдерка, дочка засновника корпорації Walmart Сема Волтона.
 Ернест Томас Синтон Волтон (; 1903—1995) — ірландський фізик, лауреат Нобелівської премії з фізики (1951).
 Крістіан Волтон (;  1995) — англійський футболіст, воротар.
 Люк Волтон (;  1980) — американський баскетболіст.
 Майк Волтон (;  1945) — канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника.
 Мерсі Ді Волтон (; 1915—1962) — американський блюзовий піаніст, співак і автор пісень.
 Саллі Волтон (;  1981) — британська хокеїстка, олімпійська медалістка (2012).
 Сем Волтон (; 1918—1992) — американський бізнесмен.
  (;  1973) — австралійська акторка.
 Фредерік Волтон (; 1834—1928) — британський промисловець і винахідник лінолеуму.

Примітки